Гальперін Ассір Маркович (1898—1974) — радянський футболіст і тренер. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Гальперін Володимир Ізраїлевич (нар. 2 травня 1965, Харків) — сучасний український дизайнер, культуролог, галерист.
 Гальперін Гліб Сергійович (нар. 1983) — російський стрибун у воду, олімпійський медаліст.
 Гальперін Ізраїль Натанович (1912–2003) — ізраїльський державний діяч, директор ізраїльської зовнішньої розвідки «Моссад».
 Гальперін Петро Якович (1902–1988) — радянський психолог, діяч харківської психологічної школи, московської школи О. М. Леонтьєва, екпериментатор, теоретик науки, викладач.

Див. також 
 20274 Гальперін — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.
 Яків Галич (1921—1943) — український поет, справжнє ім'я Гальперін Яків Борисович

Література 
 Машкін О.М. Гальперіни  //  
Єврейські прізвища